Quesada pasiega est un dessert de Cantabrie (Espagne)

Patronyme 

Adolfo García Quesada (né en 1979), coureur cycliste espagnol ;
Alfredo Quesada (né en 1949), footballeur péruvien ;
Antonio Miró Quesada de la Guerra (1875-1935), diplomate et homme politique péruvien ;
Christian Quesada (né en 1964), champion français de jeux télévisés et délinquant en France ;
Carlos García Quesada (né en 1978), un coureur cycliste espagnol ;
Diego Camacho Quesada (né en 1976), un footballeur espagnol ;
Ernesto Quesada (1858-1934), juriste essayiste, historien  et linguiste argentin ;
Gonzalo Jiménez de Quesada (1509-1579), conquistador espagnol ;
Gonzalo Quesada (né en 1974), joueur et entraineur de rugby à XV argentin ;
Hernán Pérez de Quesada (1515-1544), conquistador espagnol ;
Joe Quesada (né en 1962), dessinateur, scénariste et éditeur américain de bande dessinée  ;
Juan Rafael Elvira Quesada (1958-), homme politique mexicain ;
Milo Quesada (1930-2012), acteur argentin ;
Pablo Andrés Brenes Quesada (1982-), joueur de football international costaricien ;
Rafael Quesada (1971-), footballeur américain d'origine péruvienne, jouant au poste de gardien de but ;
Vicente Genaro de Quesada (1782-1836), général espagnol, marquis de Moncayo ;
Violeta Quesada (né en 1947), athlète cubaine ;
Wálter Quesada (né en 1970), arbitre de football costaricien ;
Yasser Quesada Pérez (né en 1992), joueur d'échecs cubain ;
Yuniesky Quesada Pérez (né en 1984), joueur d'échecs cubain puis américain ;
Yoelbi Quesada (né en 1973), athlète cubain, pratiquant le triple saut.

Toponyme 
 Quesada (Espagne), ville de la Province de Jaén

 Ciudad Quesada, ville de la province d'Alajuela.
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Homonymie de toponyme